Le nom Marc Warren est porté par les personnes suivantes :
 Marc Warren (1967-), un acteur anglais ;
 Marc Warren (1981-), un golfeur écossais.

Voir aussi